Prywillja (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

Stadt
 Prywillja, Stadt in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Lyssytschansk

Dörfer
 Prywillja (Blysnjuky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky
 Prywillja (Losowa), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Prywillja (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk
 Prywillja (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Prywillja (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Prywillja (Bachmut), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Prywillja (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Kramatorsk
 Prywillja (Kramatorsk, Tscherkaske), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Tscherkaske
 Prywillja (Kropywnyzkyj), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Prywillja (Swatowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe
 Prywillja (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Prywillja (Welyka Mychajliwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka
 Prywillja (Hluchiw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw